L'abelianizzato di un gruppo è il gruppo che si ottiene quozientando per il sottogruppo generato dai commutatori.

Definizione 
Sia  un gruppo. L'abelianizzato di  si definisce come , dove  denota il derivato di . Tale quoziente restituisce un gruppo abeliano, e anzi  è il minimo sottogruppo per cui bisogna quozientare per ottenere un quoziente abeliano.

Bibliografia 

 S. Bosch, Algebra, Springer-Verlag, 2003.
 A. Machì, Gruppi. Una Introduzione a Idee e Metodi della Teoria dei Gruppi, Springer, 2007.

Teoria dei gruppi